Плане́та бурь
 «Планета бурь» — научно-фантастическая повесть А. П. Казанцева 1959 года.
 «Планета бурь» — научно-фантастический фильм П. В. Клушанцева 1961 года, поставленный по мотивам повести А. Казанцева.